Ива́н Анато́льевич Моховико́в (род. 11 апреля 1979, Таллин) — российский актёр театра и кино.

Биография 
Родился 11 апреля 1979 года в Таллине.

Мать — учитель английского языка, отец Анатолий Моховиков — дальнобойщик. Дед по материнской линии — Владимир Михайлович Ермолаев (умер в 1991 году), всю жизнь работавший актёром в Таллинском русском драматическом театре.

После девятого класса записался в театральную студию при Таллинском русском драматическом театре. В 2001 году окончил ГИТИС (курс Алексея Бородина). Работал в Российском академическом молодёжном театре.

В 2004 году после выхода на экраны сериала «Солдаты» (роль Кузьма Соколов) стал знаменитым.

Женат на актрисе Ольге Глушко. В 2007 году у них родился сын Макар.

Интересные факты 
Рост Ивана Моховикова 186 см.

Один из двух актёров, который снялся во всех сезонах сериала «Солдаты».

Снялся в клипе группы Юта в песне «Жили-Были».

Озвучил в российской локализации второстепенного персонажа Пумба в экранизации мультфильма «Король Лев» 2019.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
  
 
 
 
 

Выпускники актёрского факультета ГИТИСа